Сен-Леже́-ле-Меле́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05149.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 318 человек.

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и зимний туризм (горнолыжный спорт).

В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 132 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 132 активных работали 129 человек (71 человек и 58 женщин), безработными были 3 мужчин. Среди 44 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки